Дворец мира и согласия — здание пирамидальной формы, созданное архитектором сэром Норманом Фостером в Астане, столице Казахстана, специально для проведения «Конгресса лидеров мировых и традиционных религий».

Пирамида — центр религиоведения и веротерпимости. Вмещает оперный зал на 1302 места.

Строительство пирамиды завершилось в 2006 году, концертный зал был открыт в 2007 год Монтсеррат Кабалье.

Дворец мира и согласия — одна из достопримечательностей Астаны. Считается, что идея создания «Дворца мира и согласия» принадлежит первому президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву, она была представлена им на первом «Съезде мировых и традиционно-национальных религий», проходившем 23—24 сентября 2003 года в Астане. В 2006 году «Дворец Мира и Согласия» принял делегатов и участников второго съезда.

Автором проекта Дворца мира и согласия является известный британский архитектор Норман Роберт Фостер. Здание Пирамиды построено турецкой строительной компанией «Сембол Иншаат».

Площадь Пирамиды 28 тыс. м², «Дворец мира и согласия» — это оснащённые современным оборудованием конференц-залы и выставочные зоны, художественные галереи, презентационные комплексы и многое другое.

Вместимость оперного зала 1302 зрителя, работают 20 гримёрок. Интерьер зала в бордово-золотых тонах, с окном-солнцем вверху. Сцена с оркестровой ямой на 80 человек и глубиной 2,8 метра рассчитана на постановки различного уровня.

Зал «Хеопс Атриум», занимающий площадь свыше 2 тысяч м² и состоящий из 4 примыкающих к нему галерей, готов вместить одновременно свыше 1000 гостей. В галерее зала представлен «Генеральный план развития Астаны до 2030 года».

На самом верхнем этаже располагается зал «Колыбель» со стеклянным куполом, где изображены 130 голубей, символизирующих различные народы Республики Казахстан Этот современный витражный атриум был спроектирован британским художником Брайаном Кларком. В 2004 году Кларк сотрудничал с Норманом Фостером.

С произведениями искусства гостей и жителей столицы знакомят центр современного искусства «Кұланшы» и галерея «Шежіре». В них проходят выставки и творческие вечера художников Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вокруг здания располагается Президентский парк.

Литература 
 Дворец мира и согласия  на страницах Национальной энциклопедии Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Сайт дворца 
 Описание Пирамиды на сайте Foster + Partners
 3D панорамы на Google Street View — Центральный вход  Атриум  Апекс  Вид с мостика
 Сайт Конгресса Лидеров Мировых и Традиционных Религий

Концертные залы
Здания, спроектированные Норманом Фостером
Здания и сооружения, построенные в 2006 году
Появились в 2006 году в Казахстане
Дворцы и дома культуры Казахстана
Здания и сооружения Астаны
Культура Астаны
Египтизирующий стиль
Пирамиды